Флаг муниципального образования Ахтани́зовское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 19 августа 2009 года и 10 декабря 2009 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5720.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением жёлтого треугольника основанием соприкасающимся с нижнем краем (нижние углы треугольника отстоят от боковых краёв полотнища на 2/9 длины полотнища) а вершиной достигающего верхнего края полотнища; поверх треугольника изображена виноградная гроздь малинового цвета с зелёными листьями».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает природно-географические и культурные особенности сельского поселения.

Символика фигур флага многозначна:

— деление полотнища образно показывает Ахтанизовское сельское поселение, чья территория расположена между Темрюкским заливом и Ахтанизовским лиманом Азовского моря, чьи воды символически показаны голубыми частями. Уютный морской берег, благоприятные природные условия делают неповторимым этот уголок Краснодарского края;

— жёлтый треугольник аллегорически показывает расположение на территории поселения Ахтанизовской Блеваки — уникального грязевого вулкана. Грязевые вулканы являются одной из достопримечательностей региона;

— пересечение треугольника с виноградной гроздью напоминает литеру «А» — заглавную в названии поселения

Виноградная гроздь указывает на развитое среди местного населения виноградарство.

Малиновый цвет (пурпур) — символ благородства, величия, славы; малиновый — традиционный цвет используемый в казачьей форме.

Жёлтый цвет (золото) — символ солнечного тепла, энергии жизни, урожая, богатства, стабильности.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений; цвет морских просторов и бескрайнего неба.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Примечания 

Флаги с изображением винограда